Понори  — природні отвори

 Понори — село Ананьївського повіту Херсонської губернії Російської імперії.
 Понори (Талалаївський район)  — село в Україні
 Понори — село в Хорватії